Schartenkopf är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Zell am See och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Schartenkopf är  meter över havet.

Terrängen runt Schartenkopf är mycket bergig, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Schartenkopf. Runt Schartenkopf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kaprun,  km norr om Schartenkopf. 

Trakten runt Schartenkopf består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Berg i Land Salzburg
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre